Epic:
 Epic Records — американский звукозаписывающий лейбл.
 Epic Games — разработчик компьютерных игр.
 Epic Systems Corporation — разработчик медицинских информационных систем.
 Epic Browser — веб-браузер индийской компании-разработчика Hidden Reflex.
 «Epic» — песня американской группы Faith No More.
 «Epic» — песня нидерландского ди-джея Сандро Сильва при участии Quintino.
 Epic — альбом группы Borknagar, вышедший в 2004 году.

См. также 
 
 
 
 Епико